Константи́йская и Аммохо́стская митропо́лия () — епархия Кипрской православной церкви.

История 
Первым епископом Саламина апостол Варнава, основавший кафедру во время второго визита на Кипр.

Саламин сильно пострадал при императоре Константине от землетрясения 342 года, разрушившего весь город и уничтожившего почти всё население его. Его Констанций, сын императора Константина, восстановил Саламин из руин, дав городу своё имя — Констанция. Город вновь стал столицей острова.

В 368 году святитель Епифаний становится первым избранным архиепископом Кипрским (368—403) и резиденцией архиепископии становится город Саламин (Констанция). Епифаний Кипрский становится великой и известной церковной личностью, и следующие за ним восприемники на архиерейском троне, такие как Савинос, Троил и Анфемий, продолжают возвеличивать эту епархию своим пастырским руководством. При последующих митрополитах был основан Монастырь апостола Варнавы.

Саламина разрушили арабы во главе с Муавией; после их нападения оставшиеся жители переселились в Фамагусту.

С 1222 года начинается франкийская оккупация Кипра. Количество православных епископов было сокращено до четырёх, а сами епископы были изгнаны из городов в деревни. Таким образом, епископ Констанции в то время находился на полуострове Карпас.

После изгнания венецианцев и оккупации Кипра османами в 1562 году четыре епископа возвращаются из деревень в города, также и возвращается епископ Констанции, но уже в новый центр региона Аммохостос (Фамагуста). Однако с тех пор епархия Констанция-Аммохостос стала подчинятся архиепископу Кипра, резиденция которого находилась в Никосии.

Учреждена 11 мая 2007 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви принимает решение об увеличении числа епископов до четырнадцати, как это было в историческом прошлом. Кафедра расположилась в деревне Паралимни, так как Константия (Саламин) и Аммохостос (Фамагуста) находятся в оккупированной части Кипра. Кафедральным собором стал храм святого великомученика Георгия Победоносца в центре Паралимни. На территории этого храма было возведено административное здание епархии.

Епископы 
Саламинская хорепископия
 Никодим (Милонас) (25 марта 1917 — 13 июня 1918)
 Геннадий (Махериотис) (5 сентября 1948 — 31 июля 1959)
 Хризостом (Аристодиму) (14 апреля 1968 — 28 июля 1973)
 Варнава (Солому) (12 августа 1973 — 11 мая 2007)

Константийская митрополия
 Василий (Караяннис) (с 11 мая 2007)

Монастыри 
 Монастырь святого Кендея (женский)
 Монастырь Айя Напа (мужской)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт